Amoklauf in Las Vegas steht für:

 Amoklauf in Las Vegas 2014
 Massenmord in Las Vegas 2017